Schloss Stettin steht für:
 Schloss Štítina, abgegangenes Bauwerk in Štítina in Mährisch-Schlesien, Tschechien
 Stettiner Schloss, Schloss in der Stadt Stettin, Polen
 Graues Schloß (Stettin), ehemaliges Mietshaus in Stettin, Polen